|-
| 138101 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138102 - ||  || 27 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138103 - ||  || 27 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138104 - ||  || 27 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138105 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138106 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138107 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138108 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138109 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138110 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138111 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138112 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138113 - ||  || 27 februarie 2000 ||  || 
|-
| 138114 - ||  || 27 februarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 138115 - ||  || 26 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138116 - || 2000 EZ || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138117 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138118 - ||  || 1 martie 2000 ||  || 
|-
| 138119 - ||  || 2 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138120 - ||  || 2 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138121 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138122 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138123 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138124 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138125 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138126 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138127 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138128 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138129 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138130 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138131 - ||  || 3 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 138132 - ||  || 3 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 138133 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138134 - ||  || 3 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138135 - ||  || 8 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138136 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138137 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138138 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138139 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138140 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138141 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138142 - ||  || 9 martie 2000 ||  || 
|-
| 138143 - ||  || 9 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138144 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138145 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138146 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138147 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138148 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138149 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138150 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138151 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138152 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138153 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138154 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138155 - ||  || 6 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 138156 - ||  || 10 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138157 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138158 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138159 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138160 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138161 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138162 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138163 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138164 - ||  || 11 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138165 - ||  || 12 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138166 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138167 - ||  || 12 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138168 - ||  || 12 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138169 - ||  || 12 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138170 - ||  || 12 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138171 - ||  || 14 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138172 - ||  || 14 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138173 - ||  || 12 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138174 - ||  || 13 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138175 - ||  || 11 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 138176 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138177 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138178 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138179 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138180 - ||  || 8 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 138181 - ||  || 8 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 138182 - ||  || 8 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 138183 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138184 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138185 - ||  || 9 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138186 - ||  || 10 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138187 - ||  || 10 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138188 - ||  || 10 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138189 - ||  || 10 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138190 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138191 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138192 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138193 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138194 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138195 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138196 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138197 - ||  || 11 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138198 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138199 - ||  || 11 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138200 - ||  || 10 martie 2000 ||  || 
|-